Naselja u Sloveniji:
 Voglje (Sežana, Slovenija), naselje u općini Sežana
 Voglje (Šenčur, Slovenija), naselje u općini Šenčur